Соревнования по акробатике в фристайле среди женщин на зимних Олимпийских играх 2010 прошли 20 и 24 февраля.

Все соревнования прошли в Сайприсс Маунтейн. В первый день с 10:00 по местному времени (UTC-8) прошла квалификация, во второй с 19:30 финал.

Медалисты

Соревнование

Квалификация

Финал

Ссылки 
 Результаты